Флаг муниципального образования «Рома́новское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 24 декабря 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3784.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Романовское сельское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования „Романовское сельское поселение“ Всеволожского муниципального района Ленинградской области в красном, белом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном (красном) поле вписанное в левую перевязь серебряное крыло, поверх всего — чёрная пушка на таком же лафете; в верхнем углу — серебряная перевязь».

Символика 

Флаг разработан на основе герба Романовского сельского поселения, в основу которого положены фигуры, напоминающие о гербе рода дворян Всеволожских, имя которых носит город Всеволожск и Всеволожский район Ленинградской области.

Белое крыло и чёрная пушка — это, с одной стороны и напоминание о геройской обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, о лётчиках — героях, служивших на территории Всеволожской земли, с другой стороны — напоминание о старине — геральдических фигурах родового герба Всеволожских (крыло — ангел и птица гамаюн, и пушка в нижней части герба).

Белая перевязь вверху у древка — символизирует Дорогу жизни, проходившую через территорию Романовского сельского поселения. Белый цвет — символ снега и льда (ледовая дорого зимой по Ладожскому озеру), красный цвет — пролитая кровь героев.

Белый цвет (серебро) — чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, откровенность, непорочность, надежда.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы, любви, смелости, великодушия, неустрашимости, мужества, самоотверженности, праздника, красоты, солнца и тепла.

Чёрный цвет — символ благоразумия, мудрости, постоянства, скромности, честности, древности и вечности бытия.

Примечания